Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1952 v ženskem smuku. Zlato medaljo je osvojila Trude Jochum-Beiser, srebrno Annemarie Buchner, bronasto pa Giuliana Minuzzo.

Rezultati

Smuk ženske